Фулбрайт может означать:
 Фулбрайт, Джеймс Уильям (1905—1995) — американский сенатор.
 Программа Фулбрайта — основанная им программа образовательных грантов.